Préval (Sarthe) - uma comuna francesa.
 René Préval - o presidente da República do Haiti desde 14 de Maio de 2006.
 Guerdy J. Préval - um pintor haitiano-canadense.

Desambiguação